

Localidades

 Byers (Colorado)
 Byers (Kansas)
 Byers (Texas)

Desambiguações de topônimos